Биджа — многозначное слово.

 Биджа — река в Хакасии.
 Биджа — религиозно-философское понятие в буддизме и индуизме